Hongmen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hongmen (socken i Kina, Jiangsu), 
 Hongmen (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar